Antonio Barbosa da Silva Filho (1790, Sabará, Minas Gerais, Brasil  – 28 de janeiro de 1868, Rio de Janeiro, Brasil), foi um fazendeiro, militar, comendador, diplomata e mordomo no Brasil colonial.

Relações familiares e genealogia 
Era filho do português Antônio Barbosa da Silva e irmão do Conselheiro e Mordomo-Mor da Casa Imperial, Paulo Barbosa da Silva. Casou-se com Placidina Carolina Gomes Nogueira, filha de Anna Maria de Jesus Barbosa da Silva, sendo neta de Maria Alarcão e de José de Sá Rolim. 

Com sua esposa, teve quatro filhas e dez filhas: Antonio Barbosa da Silva Neto, Luis Barbosa da Silva Primeiro, Paulo Barbosa da Silva Sobrinho, Feliciana Barbosa da Silva Sobrinha, Francisco Barbosa da Silva Sobrinho, José Barbosa da silva, Luis Barbosa da Silva segundo, Martim Barbosa da Silva, Maria Barbosa da Silva, Placidina Barbosa da Silva, Inacio Barbosa da silva, Brasil Barbosa da Silva, Maria america Barbosa da Silva, Domiciano Barbosa da Silva.

Biografia 
Seus apelidos íntimos eram "Gordo", "Baú", "Barbosão", "Barbosa Velho".  Era mais conhecido por Comendador.

Títulos e homenagens 
Comendador